Болсуновский — фамилия; имеет женскую форму Болсуновская.
 Болсуновский, Карл Васильевич (1838—1924) — историк-нумизмат, археолог, музейный деятель.
 Болсуновский, Павел Филиппович (1915—1945) — советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Болсуновская 
 Болсуновская, Ксения Владимировна (более известна под фамилией Колосовская; род. 1982) — российская баскетболистка, выступает в амплуа атакующего защитника.